CGP est un sigle composé des trois lettres C, G et P qui peut faire référence à :
 Ciné GUS Production ;
 Commissariat général du Plan (1946-2006), institution française chargée de définir à titre indicatif la planification économique du pays, notamment via des plans quinquennaux ;
 coût global de possession, coût cumulé d'un produit tout au long de son cycle de vie »1, depuis sa conception jusqu'à son démantèlement ;
 conseil en gestion de patrimoine ;
 Centre Georges Pompidou, établissement polyculturel place Beaubourg, à Paris ;
 Certified Guitar Player, titre délivré par le guitariste Chet Atkins à certains guitaristes ;
 .
 conversion grapho-phonémique, correspondance entre une lettre (ou un groupe de lettres) et son son. 

CGP est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Shah Amanat, Chittagong, Bangladesh, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports